Schweinfurth kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Schweinfurth
 Georg August Schweinfurth

Robotskapade auktorsförkortningar